Domini est un prénom, porté par Domini Wiles (un des pseudonymes de Domini Highsmith) (1942-2003), femme de lettres britannique.
 Domini est une locution chrétienne (en latin c’est le génitif singulier de  (le « Seigneur »), qui signifie « du Seigneur ») utilisée dans les expressions 
 Dies Domini, 
 Anno Domini (« en l’an du Seigneur ») ;  
 Vineam Domini, bulle pontificale (1705) ;
 In Cœna Domini, bulle pontificale (1770) ; 
 Corpus Domini (« corps du Seigneur » ou eucharistie) ;  
  (« Esprit du Seigneur » ou Saint-Esprit) ; 
 Templum Domini.

  (né en 1961), footballeur italien
  (1922–2005), écrivain et historien italien

Voir aussi

Références 
 

Patronyme italien